Le nom Richard Webster est porté par les personnes suivantes : 
 Richard Webster (1842-1915), procureur général pour l'Angleterre et le pays de Galles ;
 Richard Webster (1967-), joueur international gallois de rugby à XV et rugby à XIII.

Voir aussi